Rhizogoniaceae är en familj av bladmossor. Rhizogoniaceae ingår i ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rhizogoniaceae 35 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Rhizogoniaceae